Siim Sellis (ur. 5 maja 1987 w Tali) – estoński biegacz narciarski, zawodnik klubu Sportclub Sparta.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 25 stycznia 2005 roku, podczas zawodów Olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w szwajcarskiej miejscowości Monthey, gdzie zajął 40. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 7 stycznia 2006 roku w Otepää, na dystansie 15 km stylem klasycznym zajmując 52. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas Pucharu Świata w Otepää, gdzie w spricie stylem dowolnym zajął 27. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców U-23

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Sellis nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Estońscy biegacze narciarscy
Estońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1987